Ein Pflegebefohlener (veraltet: Pupill) ist jemand, welcher jemands Pflege anbefohlen, das heißt übergeben oder anvertraut ist. Er bezeichnet:

 ein Mündel, eine unter Vormundschaft stehende Person
 einen Patienten, eine zu behandelnde beziehungsweise zu therapierende Person